When a Girl Loves – film del 1913 diretto da Travers Vale
 When a Girl Loves – film del 1919 diretto da Phillips Smalley e Lois Weber
 When a Girl Loves – film del 1924 diretto da Victor Halperin